Le prix « Touche-à-tout » est une épreuve aéronautique qui consiste à réaliser le plus long vol, c'est-à-dire à couvrir la plus longue distance en aéroplane en circuit fermé, un minimum de 60 kilomètres étant requis. Les tentatives pour ce prix pouvant avoir lieu jusqu'au 4 février 1911. Ce prix est doté d'une récompense de 1000 francs. L'aviateur Cei sera déclaré gagnant avec un vol de 63,700 kilomètres en 39 minutes et 42 secondes.

Notes et références 

Distinction fondée en 1911
Distinction en France
Patrimoine aéronautique